Il singolare femminile del China Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Jelena Janković era la campionessa uscente, ma ha perso al secondo turno contro Peng Shuai.
Svetlana Kuznecova ha battuto in finale Agnieszka Radwańska con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Dinara Safina (secondo turno)
 Serena Williams (terzo turno)
 Venus Williams (secondo turno)
 Elena Dement'eva (quarti)
 Caroline Wozniacki (primo turno)
 Svetlana Kuznecova (campionessa)
 Vera Zvonarëva (quarti)
 Jelena Janković (secondo turno)
 Viktoryja Azaranka (secondo turno)

  Flavia Pennetta (terzo turno)  
  Ana Ivanović (ritirata a causa di un'infezione virale all'apparato respiratorio) 
  Agnieszka Radwańska 
  Nadia Petrova (semifinali)
  Marion Bartoli (semifinali)
  Samantha Stosur (primo turno)
  Li Na (terzo turno)
  Virginie Razzano (ritirata a causa di uno strappo al polpaccio sinistro)

Le quattro semifinaliste del torneo di Tokyo hanno ricevuto un Bye per il secondo turno:
  Marija Šarapova (terzo turno)
  Agnieszka Radwańska (finale)
  Li Na (terzo turno)
  Jelena Janković (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 
 

China Open 2009